

Biografia 
Sara Sierra è nata nel 1995 a Madrid (Spagna), e oltre alla recitazione si occupa anche di danza e di teatro.

Carriera 
Sara Sierra dal 2003 al 2012 ha studiato recitazione con Alejandra Zuleta presso la scuola teatrale municipale di Quijorna. Dal 2005 al 2012 ha praticato danza, nelle discipline di danza del ventre, danza moderna e danza lirica. Dal 2014 al 2017 ha seguito un corso di recitazione regolare presso lo studio Juan Codina. Nel 2015 ha seguito un corso di struttura drammatica con Raquel Pérez.

Nel 2007 ha recitato nell'opera teatrale Lágrimas Derramdas diretto da Alejandra Zuleta. Nel 2008 ha fatto la sua prima apparizione come attrice con il ruolo di Laia nella serie Cazadores de hombres. Nello stesso anno ha recitato nelle opere teatrali Historia del teatro diretto da Alejandra Zuleta e Rosi Huecas e in Stop Madrid di Eduardo Recabarren diretto da Alejandra Zuleta.

Nel 2010 ha recitato nella miniserie El pacto e in Alfonso, el príncipe maldito. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Cristina nella serie La pecera de Eva e ha recitato nella serie Ángel o demonio. Nel 2011 ha recitato nell'opera teatrale Woyzeck, versione di Juan Mayorga, diretto da Gerardo Vera, presso il teatro Maria Guerrero. L'anno successivo, nel 2012, ha ricoperto il ruolo di Celia nella serie Hospital Central.

Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Paloma nel film Snowflake diretto da Rafa Russo. L'anno successivo, nel 2015, ha recitato nella web serie La casta diretta da Victor Tejera. Nel 2016 ha recitato nella serie Centro médico. Nel 2017 è stata scelta da TVE per interpretare il ruolo di Olga Dicenta nella soap opera in onda su La 1 Una vita (Acacias 38) e dove ha recitato insieme ad attori come Montserrat Alcoverro, Elena González, Rubén de Eguia e Juan Gareda.

Filmografia

Cinema 
 Snowflake, regia di Rafa Russo (2014)

Televisione 
 Cazadores de hombres – serie TV (2008)
 El pacto – miniserie TV (2010)
 La pecera de Eva – serie TV (2010)
 Alfonso, el príncipe maldito – miniserie TV (2010)
 Ángel o demonio – serie TV (2010)
 Hospital Central – serie TV (2012)
 Centro médico – serie TV (2016)
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 56 episodi (2017)

Web TV 
 La casta, diretto da Victor Tejera – web serie (2015)

Teatro 
 Lágrimas Derramdas, diretto da Alejandra Zuleta (2007)
 Historia del teatro, diretto da Alejandra Zuleta e Rosi Huecas (2008)
 Stop Madrid di Eduardo Recabarren, diretto da Alejandra Zuleta (2008)
 Woyzeck, versione di Juan Mayorga, diretto da Gerardo Vera, presso il teatro Maria Guerrero (2011)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Sara Sierra è stata doppiata da:
 Emanuela Pacotto in Una vita

Note

Collegamenti esterni